Нéкоуз — железнодорожная станция Ярославского региона Северной железной дороги, находящаяся в селе Новый Некоуз Ярославской области.

Деятельность 
Станция открыта для грузовой работы.

Коммерческие операции, выполняемые на станции:
 продажа пассажирских билетов;
 приём и выдача багажа;
 приём и выдача повагонных отправок грузов (открытые площадки).

Дальнее следование по станции

Пригородное сообщение по станции

Примечания

Ссылки 
 Расписание поездов дальнего следования на Яндекс. Расписания
 Расписание пригородных поездов на Яндекс. Расписания

Станции Ярославского региона Северной железной дороги